Le Joueur d’échecs ist der Titel folgender Filme:

 Le Joueur d’échecs, französischer Film von Raymond Bernard (1927); siehe Der Schachspieler (1927)
 Le Joueur d’échecs (1938), französischer Film von Jean Dréville (1938)